Steinstraße 4 steht für:

 Steinstraße 4 in Gadebusch, siehe Liste der Baudenkmale in Gadebusch
 Steinstraße 4 (Havelberg)
 Steinstraße 4 (Korschenbroich)
 Steinstraße 4–7 in Rathenow, siehe Liste der Baudenkmale in Rathenow
 Steinstraße 4 in Seehausen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Seehausen (Altmark) #Hansestadt Seehausen (Altmark)